Пинлу (Шочжоу) (平鲁) — район городского подчинения городского округа Шочжоу провинции Шаньси (КНР)
 Пинлу (Юньчэн) (平陆) — уезд городского округа Юньчэн провинции Шаньси (КНР)